La Première ligue canadienne 2023 est la cinquième édition de la Première ligue canadienne, le championnat professionnel de soccer du Canada.

Règlement

Format de la compétition 
Lors de la saison régulière, chaque club participe à , affrontant chaque adversaire deux fois à domicile et deux fois en déplacement. Les quatre meilleures équipes se qualifient pour les séries éliminatoires.

Plafond salarial 
Pour la saison 2023, le plafond salarial de tous les joueurs d’un club est de  dollars canadiens. Cependant, chaque équipe peut bénéficier d’un plafond additionnel (jusqu’à  dollars) pour recruter des joueurs de moins de 21 ans. 

En revanche, le plafond salarial des entraîneurs n’est pas rendu public.

Participants

Changements d'entraîneur

Compétition

Classement 

|}

Résultats

Article connexe 
 Championnat canadien de soccer 2023

Notes et références 

Première ligue canadienne
Soccer au Canada en 2023
Canada